In 2006 werd het 92ste Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 8 januari tot 9 april. Sport werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

 (1): Estudantes kreeg twaalf strafpunten omdat het twee keer een niet-speelgerechtigde speler opstelde

Totaalstand

Finale

Kampioen

Topschutter

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per